Camille-Philippe Dayre de Mailhol, né le  à Nîmes et mort au Raincy le , est un magistrat et généalogiste-héraldiste français, auteur de divers manuels et ouvrages juridiques.

Biographie

Publications 
 Code officiel du cérémonial.
 Code des conseillers municipaux.
 Code des débitants de boissons, à l'usage des limonadiers, cabaretiers, cafetiers, maîtres d'hôtels, aubergistes, Paris, 1905.
 Code de police judiciaire, contenant toutes les lois, décrets, arrêts et instructions ministérielles se rapportant à la procédure criminelle, avec des modèles et formules de tous les actes que les officiers de police sont appelés à remplir, Paris, 1885.
 Code des tribunaux de simple police, contenant un traité de procédure, et un répertoire des contraventions de police. Code du roulage et des messageries publiques, 1886.
 Code formulaire de la police administrative, contenant un traité de procédure administrative et un répertoire des contraventions, Paris, 1883
 Code-formulaire des agents de la force publique, contenant un traité sur l'organisation, les devoirs, les attributions, la responsabilité de ces agents, et un répertoire général des crimes, délits et contraventions, Paris, 1883.
 Dictionnaire encyclopédique d'administration générale, Paris, 1906.
 Grand manuel de police administrative et judiciaire, à l'usage des commissaires de police,.. Petit manuel de la police à l'usage des inspecteurs de police, des gardiens de la paix, des sergents de ville,
 Dictionnaire spécial de langage secret à clefs multiples, 1885.
 Dictionnaire encyclopédique d'administration générale, 5 vol., 1887.
 Dictionnaire historique et héraldique de la noblesse française, rédigé dans l'ordre patronymique d'après les archives des anciens parlements, les manuscrits de d'Hozier et les travaux des auteurs, contenant un vocabulaire du blason, la notice des familles nobles existant actuellement en France avec la description et le dessin de leurs armes. Paris, 1895, 2 tomes en 3 volumes.
 Vocabulaire du blason, ou l'Art héraldique mis à la portée de tous'', Paris, 1898.

Notes et références

Liens externes 
 

Jurisconsulte français
Droit administratif
Héraldique
Généalogiste français
Naissance en avril 1843
Décès en août 1898
Naissance à Nîmes
Décès au Raincy
Décès à 55 ans
Décès en Seine-et-Oise